Charles Vane (piraat) (ca. 1680-1721)
 Charles Vane (aristocraat) (1778-1854), Brits militair
 John Robert Vane (1927-2004), Brits biochemicus en Nobelprijswinnaar
 William Vane (1766-1842), hertog van Cleveland